Подводная лодка:
 Подводная лодка — тип кораблей.
 «Подводная лодка» — вариант названия песни Владимира Высоцкого «Сыт я по горло, до подбородка…»
 «Подводная лодка» — советский короткометражный художественный фильм 1961 года режиссёра Юрия Вышинского.
 «Подводная лодка» — западногерманский кинофильм 1981 года режиссёра Вольфганга Петерсена.

См. также 
 
 
 «Последняя субмарина» — японское аниме